
Улица Вие́талвас () — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от перекрёстка с улицами Матиса и Маза Матиса, проходит в юго-восточном направлении, пересекает железнодорожную линию Земитаны — Шкиротава и заканчивается на перекрёстке с улицей Франча Трасуна, переходя далее в улицу Сеску.

Улица Виеталвас впервые показана на плане города в 1921 году под своим нынешним названием, которое никогда не изменялось. Оно происходит от названия волостного центра Виеталва в Айзкраукльском крае.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение двусторонее. По улице проходит маршрут городского автобуса № 20. Переезд через железнодорожную линию оборудован автоматическим шлагбаумом.

Застройка от начала улицы до развязки с улицами Вестиенас и Пиедруяс преимущественно промышленная; с правой стороны прилегает территория кладбища Матиса. Вторая часть улицы проходит по зоне жилой застройки.

В 2018 году было анонсировано предстоящее расширение улицы Вестиенас и сооружение двухуровневой развязки при пересечении с улицей Виеталвас.

Прилегающие улицы 
Улица Виеталвас пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Дарзциемса